Илья (или Илия) — мужское имя.

Носители имени 
 Илья-пророк — библейский пророк в Израильском царстве.
 Илья I — господарь Молдавского княжества в 1432—1433 и 1435—1443 годах.
 Илья II Рареш — господарь Молдавского княжества с 3 сентября 1546 года по 11 июня 1551 года.
 Илья Фёдорович — русский царевич из династии Романовых, единственный сын царя Фёдора III Алексеевича.
 Илья Ярославич — гипотетический князь новгородский (XI век), предполагаемый сын Ярослава Владимировича Мудрого.

Топоним 
 Илья — село в Окнянском районе Одесской области Украины.
 Илья — агрогородок в Белоруссии.
 Илья — район (фрегезия) в Португалии.
 Илья — район (фрегезия) в Португалии.
 Илья () — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Илья () — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Илья Вож — река в России, протекает в Пермском крае.
 Илья — река в Белоруссии и Украине, приток Грезля (бассейн Днепра)
 Илья — река в Белоруссии и Украине, приток Ужа (бассейн Днепра)
 Илья-Высоково — село в Пучежском районе Ивановской области России.

Другое 
 «Илья» — литературно-художественный альманах, издаётся с 2002 года.
 (2968) Илья — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Илия
 Илья Муромец (значения)
 Ильяс (значения)
 Ильин
 Илья, Сальвадор — испанский политик-социалист, министр здравоохранения Испании.
 Илья, Поморцев — сын знаменитого строителя города Воткинска.